Лас Сируелас има више значења:

 Лас Сируелас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Сируелас (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Сируелас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику